Boucherit ist der Familienname folgender Personen:
 Jules Boucherit (1877–1962), französischer Violinist und Pädagoge
 Pascal Boucherit (* 1959), französischer Kanute